Marttisenjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Marttisenjärvi (sjö i Norra Österbotten), 
 Marttisenjärvi (sjö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar